QRH est un code qui signifie « Ma fréquence varie-t-elle ? » selon le code Q.

QRH est un sigle anglais pour , guide technique de dépannage en aéronautique

Notes et références 

Code Q